HMS Vega har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1910.
, torpedbåt sjösatt år 1966.